La commission de la Défense () du Sénat espagnol est une commission permanente qui supervise les activités du ministère de la Défense et des Forces armées, délibère et étudie les questions liées à la sphère militaire. Actuellement, son président est , sénatrice de Valence.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Commission parlementaire
 Commission parlementaire (Espagne)

Espagne, Sénat, Défense
Commission Défense